Bockarie ist der Familienname folgender Personen:

 Sam Bockarie (1964–2003), sierra-leonischer General
 Solomon Bockarie (* 1987), niederländischer Sprinter